Il singolare del torneo di tennis Venice Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Marcos Górriz 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Thomas Muster (Campione)
 Jordi Arrese (secondo turno)
 Renzo Furlan (primo turno)
 Horst Skoff (secondo turno)

 Rodolphe Gilbert (quarti di finale)
 Frédéric Fontang (quarti di finale)
 Claudio Mezzadri (primo turno)
 Àlex Corretja (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 1992